Ел Фортин II има више значења:

 Ел Фортин II (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Фортин II (Санта Марија Хакатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику